Chapman är ett engelskt efternamn med betydelsen köpman (se detta ord). Namnet har varit etablerat i Sverige sedan 1700-talet och bland annat utgrenats i den utslocknade svenska adelsätten af Chapman. Den 31 december 2018 var 115 personer med namnet Chapman folkbokförda i Sverige.

Personer med efternamnet Chapman
 Allysha Chapman (född 1989), kanadensisk fotbollsspelare
 Anna Chapman (född 1982), rysk spion verksam i Storbritannien och USA
 Anne Maria Chapman (1791–1855), nyzeeländsk missionär
 Annie Chapman (1841–1888), engelsk prostituerad, mordoffer
 Aroldis Chapman (född 1988), kubansk-amerikansk basebollspelare

 Ben Chapman (född 1940), brittisk politiker, Labour
 Candace Chapman  (född 1983), kanadensisk fotbollsspelare
 Charles Chapman (1718–1776), svensk sjökapten
 Caroline Chapman (1818–1876), amerikansk skådespelare
 Ceil Chapman (1912–1979), amerikansk modeskapare
 Colin Chapman (1928–1982), brittisk racerförare och bilkonstruktör 

 Dinos Chapman (född 1962), brittisk konstnär

 Emmett Chapman (1936–2021), jazzmusiker och uppfinnare av musikinstrumentet Chapman Stick
 Ernest Chapman (1926–2013), australisk roddare

 Frank Robbins Chapman (1923–2008), amerikansk arkitekt
 Fredrik Henrik af Chapman (1721–1808), svensk skeppsbyggare

 George Chapman (1559–1634), engelsk dramatiker, översättare och poet
 Graham Chapman (1941–1989), brittisk komiker och medlem i Monty Python

 Henry Chapman, svensk låtskrivare och musiker, artistnamn 
 Herbert Chapman (1878–1934), engelsk fotbollsspelare och tränare

 Jake Chapman  (född 1966), brittisk skulptör
 James Chapman (född 1979), australisk roddare

 Katie Chapman (född 1982), engelsk fotbollsspelare

 Lee Chapman (född 1959), engelsk fotbollsspelare

 Marguerite Chapman (1918–1999), amerikansk skådespelare
 Maria Weston Chapman (1806–1885), amerikansk abolitionist
 Mark David Chapman (född 1955), John Lennons mördare
 Mark Lindsay Chapman (född 1954), brittisk skådespelare
 Michael Chapman (filmfotograf), amerikansk filmfotograf, filmregissör och skådespelare
 Mike Chapman (född 1947), australisk musikproducent och låtskrivare

 Paul Chapman, brittisk gitarrist
 Philip K. Chapman (född 1935), amerikansk astronaut

 Reuben Chapman (1799–1882), amerikansk demokratisk politiker, kongressrepresentant och guvernör för Alabama
 Roy Chapman Andrews (1884–1960), amerikansk äventyrare och upptäcktsresande

 Scottie Chapman (född 1971), amerikansk Tv-profil
 Sean Chapman (född 1961), brittisk skådespelare
 Susan Chapman (född 1962), australisk roddare
 Sidney John Chapman (1871–1951), brittisk nationalekonom
 Steven Curtis Chapman, amerikansk musiker, kompositör och textförfattare
 Sydney Chapman, flera personer
 Sydney Chapman (matematiker) (1888–1970), brittisk matematiker och matematisk fysiker
 Sydney Chapman (politiker) (1935–2014), brittisk politiker, konservativ

 Tony Chapman, tidig trummis i The Rolling Stones
 Tracy Chapman (född 1964), amerikansk singer-songwriter

 Victor Chapman (1892–1916), amerikansk pilot
 Virgil Chapman (1895–1951), amerikansk politiker, demokrat, kongressreprentant och senator för Kentucky

Se även 
 af Chapman (släkt)

Källor

Engelska efternamn
Efternamn som syftar på yrken